Кнутсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — американский нейроучёный, профессор.
 Кнутсон, Венке (род. 1978) — норвежская поп-певица.
 Кнутсон, Грета (1899—1983) — шведская художница, писательница и поэтесса.
  (1899—1981) — американский юрист и судья.